аль-Ха́нбали () — нисба, часть арабского имени, указывающая на принадлежность к ханбалитскому мазхабу.
 Ибн Раджаб аль-Ханбали (1335—1393) — известный мусульманский учёный, автор множества трудов по исламу, хадисовед, шейх ханбалитского мазхаба.
  (1456—1522) — палестинский историк, кади Иерусалима.
  (ум. в  году) — историк, мусульманский правовед, литератор.
  — член бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам».